

Населені пункти та їхні частини
 Лисіни — село в гміні Всхова Всховського повіту Любуського воєводства
 Лисіни — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Лисіни — частина села Сульмиці в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства

Примітки